De derde etappe van de Ronde van Spanje 2015 was een heuvelrit en werd verreden op 24 augustus 2015 over een afstand van 158,4 km van Mijas naar Málaga.

Verloop

Tussensprinten

Bergsprinten

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Marcus Burghardt (BMC Racing Team), niet gestart door gevolgen van een val een dag eerder
  Paolo Tiralongo (Astana Pro Team) opgave door gevolgen van een val een dag eerder

Externe links
 De route van de 3e etappe op www.lavuelta.com
 De voorbeschouwing van etappe 3
 Profiel van de Puero del León

03
Ronde van Spanje 201503
Málaga